Zentai Károly (1909–1997) magyar pedagógus, pszichológus
 Zentai Károly (1921–2017) a Magyar Királyi Honvédség háborús bűnökkel vádolt katonája